Dřevokaz může být:
 Dřevokaz (Byssomerulius) – rod hub
 Dřevokaz (Gloeoporus) – rod hub (některé druhy rodu Gloeoporus nesou české jméno slizopórka a pórnovitka)
 Dřevokaz (Phlebia) – rod hub (některé druhy rodu Phlebia nesou české jméno žilnatka)
 Dřevokaz (Trypodendron) – rod brouků